Zawołże – region w Rosji europejskiej 
 Zawołże – miasto w obwodzie niżnonowogrodzkim Rosji europejskiej 
 Zawołże – wieś w obwodzie jarosławskim Rosji europejskiej 
 Zawołże – wieś w obwodzie samarskim Rosji europejskiej 
 Zawołże – dawna nazwa miasta Zawołżsk w obwodzie iwanowskim Rosji europejskiej

Zobacz też 
 Niskie Zawołże
 Wysokie Zawołże